Tommaso Corsini (...-1366)) – giurista del Granducato di Toscana
Tommaso Corsini (1767-1856) – politico e diplomatico del Granducato di Toscana e dello Stato Pontificio
Tommaso Corsini (1835-1919) – politico italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia
Tommaso Corsini (1903-1980) – politico italiano, deputato dell'Assemblea Costituente